Lagrange  ist ein Mondkrater in der südlichen Hemisphäre, nahe den Montes Cordillera.

Einzelnachweise

Weblinks 
 
 Lagrange Digital Lunar Orbiter Photographic Atlas of the Moon

Einschlagkrater (Mond)
Joseph-Louis Lagrange als Namensgeber